Первый дивизион 1985 () — 72-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1985 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1985 на сайте rsssf.com 

1985
Дания
1985 год в Дании